Bumisari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bumisari, Purbalingga, by, 
 Bumisari, Sukabumi, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar